Según la mitología inca, se le definía al Uku Pacha como el mundo de abajo, que era el mundo de los muertos, de los no natos y de todo aquello que se encontraba bajo la superficie terrestre o acuática. Se consideraba a las fuentes (en quechua, pukyu), cuevas y toda abertura de la corteza terrestre como vía de comunicación entre el Uku Pacha y el Kay Pacha.

El mundo aparecía compuesto por cuatro planos:

Hawa Pacha (el mundo de afuera).
Hanan Pacha (el mundo superior).
Kay Pacha (el mundo de aquí).
Uku Pacha (el mundo inferior).

En la práctica solía haber en el Tahuantinsuyu  una "división" dualista complementaria bastante semejante en algunos aspectos a la china del Yin-yang entre el Hanan y el Hurin (o Uku) que llegaba al punto de calificar a unas poblaciones de Hanan ("superiores") y a otras de "inferiores" (Hurin, Uku) entendiéndolas como complementarias. Aunque a diferencia del dualismo complementario chino no queda claro si la división entre Hanan/Hurin o Uku implicaba un recíproco y progresivo pasaje desde el Hanan (lo superior, lo solar, etc.) a un Uku o Hurin (lo bajo, lo oscuro) y así en ciclos.

En lengua quechua, Pacha significaba a la vez tiempo y espacio aunque el significado más común de la palabra es tierra. Por ejemplo, cuando se honra a la Pachamama se hace un rito de fertilidad, para que la tierra dé sus frutos a cambio de las ofrendas y otros sacrificios.

La representación animal del Uku Pacha era representado por la serpiente Amaru, la cual era una serpiente gigante y/o bicefala.

Enlaces externos 
 Rituales de recuperación del alma explorando el Ukhu Pacha

Véase también 
Religión incaica
Civilización inca
Mitología inca
Imperio inca
Perú

Mitología incaica
Lugares de ultratumba
Inframundo
Mitología quechua